Международно-правовое регулирование труда — регламентирование с помощью международных соглашений государств (многосторонних и двухсторонних договоров) и других международно-правовых средств вопросов, связанных с применением труда, улучшением его условий, охраной труда, защитой индивидуальных и коллективных интересов работников.

Понятие международно-правового регулирования труда 
Формальным выражением международно-правового регулирования являются нормы (стандарты труда), закрепленные в актах, принятых ООН, МОТ, региональными объединениями государств в Европе, Америке, Африке, на Ближнем Востоке, а также в двухсторонних соглашениях различных государств.

Содержание международных стандартов труда, особенно универсального значения, принятых ООН и МОТ, — концентрированное выражение мирового опыта. Эти нормы — объект внимательного изучения, заимствования, практического использования в качестве признанного в цивилизованном мире эталона, своего рода международного кодекса и права.

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью её правовой системы, причём международные договоры, подписанные и ратифицированные Россией, имеют приоритет перед внутренним законодательством.

Из этого положения следует, что определенная часть международных норм труда, а именно та, которая воплощает общепризнанные нормы и принципы международного права а также конвенции и другие международные акты по труду, ратифицированные РФ, приобретают значение внутреннего российского закона и должны применяться судами и другими российскими органами непосредственно, наравне с внутренним законодательством.

Сегодня можно выделить следующие основные направления воздействия международных трудовых стандартов на российское трудовое право:
 Прямое применение международных актов в случае их ратификации Российской Федерацией;
 Реализация положений ратифицированных и нератифицированных международных актов путём издания соответствующих актов внутреннего законодательства

Источники международно-правового регулирования труда 
Источниками международного трудового права или международно-правового регулирования труда являются акты ООН и МОТ, устанавливающие международные стандарты по регулированию труда. Важнейшие из них — декларации, пакты, конвенции ООН, закрепляющие некоторые принципы правового регулирования труда и основные трудовые права. Большое внимание ООН уделяет социально-трудовым вопросам.  Все источники международно-правового регулирования труда имеют договорный характер.

Принимает эти акты высший орган МОТ — Генеральная конференция (ассамблея), собирающаяся ежегодно в Женеве. Она построена по принципу трипартизма (то есть два представителя от правительства страны — члена МОТ и по одному — от работников и работодателей, все четыре представителя голосуют самостоятельно).

Важнейшие источники международного трудового права, принятые ООН:

Основные права человека в области труда 
 Право на труд. Оно впервые провозглашено как важнейшее международно признанное право человека во Всеобщей декларации прав человека.Затем это право конкретизируется в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах и в Европейской социальной хартии.

В Пакте право на труд трактуется как право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается. Подчеркивается, таким образом, свобода труда, выбора конкретной работы, и далее устанавливается обязанность государства не только признать право на труд, но и предпринять надлежащие меры по обеспечению этого права;

 Равенство в труде. Запрет дискриминации; Равенство в отношении осуществления прав и свобод человека, право каждого на равную защиту закона.

Большое количество норм и положений, направленных против дискриминации в сфере труда и трудовых отношений, содержится в конвенциях и рекомендациях МОТ. Наиболее общим по содержанию документом является Конвенция № 111. Она обязывает государства определять и проводить национальную политику, направленную на поощрение равенства возможностей и обращения в отношении труда и занятий с целью искоренения всякой дискриминации.

Наряду с актами МОТ о равенстве в сфере труда, запрете дискриминации, приняты и принимаются дискриминирующие акты, которые относятся к определенным категориям трудящихся: работникам-мигрантам, лицам с семейными обязанностями, пожилым трудящимся, морякам, сельскохозяйственным рабочим, представителям коренного населения ;

 Право на Ассоциацию. В этой области действуют две главные конвенции: Конвенция № 87 о свободе ассоциаций и защите права на организацию и Конвенция № 98 о праве на организацию и на ведение коллективных договоров.

В Конвенции № 87 свобода ассоциаций понимается как право трудящихся и предпринимателей образовывать организации (союзы, ассоциации) по своему выбору без предварительного разрешения, а также право вступать в такие организации на единственном условии подчинения уставам этих организаций.

Указанные организации имеют право вырабатывать уставы, свободно выбирать представителей, организовывать аппарат и свою деятельность, формулировать программу действий ;

 Права представителей трудящихся на предприятиях. Во многих странах функционируют не только профсоюзы, но и иные выборные органы, избираемые трудящимися. Права представителей трудящихся защищает Конвенция МОТ № 135. Согласно ей, представители трудящихся должны пользоваться защитой от любого действия, которое может нанести им ущерб, включая увольнение в связи с их деятельностью. Им должны предоставляться возможности быстро и эффективно выполнять свои функции, причём предоставление прав представителям трудящихся не должно снижать эффективность работы предприятия;
 Право на коллективные переговоры. Под коллективными переговорами понимаются переговоры, которые проводятся между предпринимателем, группой предпринимателей или одной или несколькими организациями предпринимателей, с одной стороны, и одной или несколькими организациями трудящихся — с другой, в целях определения условий труда и занятости. Национальное законодательство должно оказывать таким переговорам всяческое воздействие.

Положения и нормы, относящиеся к коллективным договорам содержатся в Рекомендации № 91. Она определяет такие договоры как письменные соглашения относительно условий труда и найма, заключаемые, с одной стороны, между предпринимателем, группой предпринимателей либо одной или несколькими организациями предпринимателей и, с другой или несколькими представительными организациями трудящихся или, при отсутствии таких организаций, представителями самих трудящихся, надлежащим образом избранными и уполномоченными согласно законодательству страны.

Предприниматели и трудящиеся не должны включать в трудовой договоры условия, противоречащие положениям коллективного договора. Такие условия недействительны и должны автоматически заменяться соответствующими положениями коллективного договора; вместе с тем, условия трудовых договоров, которые более благоприятны для трудящихся, не считаются противоречащими коллективному договору.

Положения коллективного договора распространяются на всех трудящихся, работающих на охватываемых коллективным договором предприятиях, если иное не предусмотрено самим договором;

 Право на забастовку. Закреплено в Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах и в Европейской социальной хартии.

Забастовка — законное средство защиты профессиональных интересов работников. С точки зрения МОТ, ограничения права на забастовку допускается лишь в определенных случаях: на государственной службе, в существенных услугах (видах деятельности, остановка которых ведет к потенциальному разрушению национальной экономики, при чрезвычайных обстоятельствах либо на период переговоров или третейского разбирательства. Во всех случаях должны быть предусмотрены гарантии обеспечения интересов работников.

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20120703000324/http://www.ido.rudn.ru/lectures/212/P14.htm;
 http://www.consultant.ru/;
 http://www.garant.ru/;
 учебник «Трудовое право» под редакцией О. В. Смирнова, И. О. Снигиревой, 3-е издание., перераб. и доп. — М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 600с.;
 учебник "Сравнительное и международное трудовое право, И. Я. Киселев, — М., 1999 г..

Труд